Tr – dwuznak występujący w języku wietnamskim i angielskim
 Tr – symbol toru – jednostki fizycznej ciśnienia
 TR – Texas Red – czerwony barwnik fluorescencyjny
 TR – Tomb Raider – gra komputerowa
 tr – uniksowe polecenie do zmiany i usuwania tekstu w ciągu znaków
 tr – operator transliteracji w Perlu oraz pochodnych
 <tr> </tr> – tag HTML oznaczający wiersz tabeli
 TR Warszawa – alternatywna nazwa warszawskiego Teatru Rozmaitości